Садриев — татарская фамилия. Известные носители:
 Садриев, Самат Салахович (1920—1988) — Герой Советского Союза.
 Садриев, Фоат Миннеахметович (род. 1941) — советский и российский писатель.